Тетрадь смерти — есть несколько фильмов под названием «Тетрадь смерти»:
 Тетрадь смерти (фильм, 2006) () — серия из двух игровых японских фильмов режиссёра Сюсукэ Канэко.
 Тетрадь смерти (фильм, 2017) () — фильм режиссёра Адама Вингарда.